El distrito de Oloron-Sainte-Marie es un distrito (en francés arrondissement) de Francia, que se localiza en el departamento de Pirineos Atlánticos (en francés Pyrénées-Atlantiques), de la región de Nueva Aquitania. Cuenta con 12 cantones y 155 comunas.

División territorial

Cantones 
Los cantones del distrito de Oloron-Sainte-Marie son:
 Cantón de Accous
 Cantón de Aramits
 Cantón de Arudy
 Cantón de Laruns
 Cantón de Lasseube
 Cantón de Mauléon-Licharre
 Cantón de Monein
 Cantón de Navarrenx
 Cantón de Oloron-Sainte-Marie-Est
 Cantón de Oloron-Sainte-Marie-Ouest
 Cantón de Sauveterre-de-Béarn
 Cantón de Tardets-Sorholus

Comunas

Véase también 
 Cantones de Pirineos Atlánticos
 Comunas de Pirineos Atlánticos

Enlaces externos 
 Oloron-Sainte-Marie sobre el Instituto Nacional de Estadística y de Estudios Económicos de Francia (INSEE, en francés)

Oloron-Sainte-Marie